Dieser Artikel behandelt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2000 in Belgien und den Niederlanden.

Qualifikation 
Die deutsche Mannschaft wurde nach dem Viertelfinal-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 und dem Rücktritt von Berti Vogts im September 1998 von Erich Ribbeck trainiert. Das erste Länderspiel unter Ribbeck war zugleich das erste EM-Qualifikationsspiel. In Bursa verlor die deutsche Auswahl mit 0:1 gegen die Türkei durch ein Eigentor des neuen Stammtorhüters Oliver Kahn. Im weiteren Qualifikationsverlauf konnte die deutsche Mannschaft ihre Leistungen steigern und die anderen Gruppengegner Moldau, Nordirland und Finnland sowohl zuhause als auch auswärts besiegen. Zum Entscheidungsspiel um den Gruppensieg kam es am 9. Oktober 1999 in München benötigte lediglich ein Unentschieden, um sich endgültig zu qualifizieren. Mit einem 0:0 erledigte die Mannschaft die Aufgabe glanzlos.

Spielergebnisse

Endrunde

Deutsches Aufgebot

Deutsche Spiele

Einzelnachweise

Deutschland
2000